12-й межзональный турнир по шахматам — проводил в Москве с 6 по 25 сентября 1982 года.

Два победителя получили право играть в матчах претендентов.

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Межзональные турниры
1982 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в СССР
Сентябрь 1982 года
Спорт в России в 1982 году
1982 год в Москве
Международные соревнования по шахматам в России